Valvis est un patronyme porté par plusieurs personnalités :

 Zinóvios Válvis, homme politique grec ;
 Dimítrios Válvis, homme politique grec et frère du précédent.

Homonymie de patronyme